Moraru ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Moraru (* 1926), moldauischer Physiologe und Biochemiker
 Cornel Moraru (* 1943), rumänischer Literaturkritiker
 Dumitru Moraru (* 1956), rumänischer Fußballtorhüter
 Florentin Constantin Moraru (* 1963), rumänischer Politiker
 Gabriel Moraru (* 1982), rumänischer Tennisspieler

 Ion Moraru (1929–2019), moldauischer Schriftsteller und Dissident
 Marin Moraru (1937–2016), rumänischer Schauspieler
 Mihai Moraru (* 1945), rumänischer Literaturhistoriker
 Mihail Moraru (1891–1953), rumänischer Politiker (PMR)
 Sorin Moraru (1967–2021), rumänischer Fußballspieler
 Şerban Moraru (* 1986), rumänischer Fußballspieler
 Teodor Moraru (1938–2011), rumänischer Maler
 Vichentie Moraru (* 1953), moldauischer orthodoxer Kleriker